Нико́льский либо Николаевский собо́р — обиходное название ряда , имеющих статус собора:

В России 
 В Санкт-Петербурге:
 Никольский морской собор — в Санкт-Петербурге.
 Никольский собор — в Павловске Пушкинского района.
 Морской Никольский собор — в Кронштадте.

 В Московской области:
 Никольский собор — в Можайске.
 Никольский собор — в Волоколамске.
 Никольский собор — в Зарайске.
 Никольский собор — в селе Рогачёво Дмитровского района.
 Никольский собор — в Серпухове.

 В других регионах:
 Николо-Дворищенский собор в Великом Новгороде.
 Никольский собор — в Верхнеуральске Челябинской области.
 Свято-Никольский собор — во Владивостоке.
 Храм Николая Чудотворца — православный храм в Воронеже, бывший собором в 1940-х годах.
 Собор Николая Чудотворца — в Евпатории, Крым.
 Никольский собор — в посёлке Епифань Кимовского района Тульской области.
 Никольский собор — в Казани (Николо-Низская церковь).
 Свято-Никольский собор — в Кисловодске.
 Свято-Никольский собор — в Кудымкаре Пермского края.
 Никольский собор — в городе Переславль-Залесский Ярославской области.
 Никольский собор — в городе Приволжск Ивановской области.
 Никольский собор Николо-Шартомского монастыря — в селе Введенье Шуйского района Ивановской области.
 Свято-Никольский собор — в Стерлитамаке.
 Собор Николая Чудотворца — в станице Грозненская (ныне город Грозный, Чечня, не сохранился).
 «Плавающая» колокольня Никольского собора — в Калязине, Тверская область.
 Никольский собор — в городе Прохладном, Кабардино-Балкария.

В Белоруссии 
 Свято-Никольский собор — православный собор в Бобруйске.
 Свято-Николаевский собор — взорванный в 1964 году памятник виленского барокко, находившийся в Полоцке.
 Свято-Николаевский собор — православный храм в городе Поставы.
 Свято-Никольский собор — православный собор в Новогрудке.
 Свято-Николаевский гарнизонный собор — православный храм в Брестской крепости.

В Казахстане 
 Свято-Никольский собор — православный собор в Алма-Ате.

На Украине 
 Свято-Никольский собор — в Бердичеве.
 Николаевский собор — в Луганске.
 Свято-Никольский собор — в Мариуполе.
 Собор Святого Николая — в Нежине.
 Свято-Никольский собор — в Николаеве.
 Николаевский собор — в Старобельске.
 Собор Святого Николая — в Харькове.

В бывшем СССР 
 Свято-Никольский морской собор — православный храм в Лиепае.
 Никольский собор — утраченный православный храм в Ереване.

В Греции 
 Николаевский собор (Григориат) в Григориате.
 Николаевский собор (Ставроникита) в Ставрониките.
 Собор Святого Николая — в Фамагусте.

В бывшей Югославии 
 Николаевский собор — в Вуковаре.
 Свято-Николаевский собор — в Карловаце.
 Собор Святого Николая — в Любляне.
 Собор Святого Николая — в Сремских Карловцах.

В США 
 Свято-Николаевский Собор — храм Московского Патриархата в Сан-Франциско, США.
 Свято-Николаевский собор — православный храм в Нью-Йорке, главный собор Патриарших приходов в США.

В других странах 
 Никольский собор — действующий православный храм в Вене.
 Никольский собор — кафедральный собор Карельской епархии Финляндской архиепископии.
 Собор Святого Николая — церковь в Стокгольме, кафедральный собор Церкви Швеции.
 Собор Святого Николая — в Ческе-Будеёвице.
 Собор Святого Николая — в Эльблонге.
 Собор Святого Николая — в Грайфсвальде.
 Николаевский собор — в Ницце.
 Собор Святого Николая — в Монако.
 Свято-Никольский собор — утраченный православный храм в Харбине.
 Собор Святого Николая — кафедральный собор Тулчской епархии Румынской православной церкви.

См. также 
 Храм Святого Николая Чудотворца